Plénum je shromáždění všech členů určité instituce. Může tak jít např. o:
 plénum (soud) – shromáždění všech soudců určitého soudu
 Brionské plénum – 4. mimořádné zasedání pléna Svazu komunistů Jugoslávie

Externí odkazy